Miravalle ima više značenja:
 Miravalle, Asti
 Miravalle, Bologna
 Miravalle, Brescia